Kansas – stan w środkowej części USA

Miejscowości w USA:
 Kansas City
 Kansas – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Kansas – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Kansas – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Kansas – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware

Gminy w USA:
 Kansas (ang. Kansas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Kansas (ang. Kansas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford

Inne:
 Kansas – rzeka

 Kansas – grupa muzyczna
 Kansas – album grupy Kansas
 The Kansan – amerykański film z 1943 roku